Die Stadt Überlingen war ein 1895 durch die Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen (BadStB) in Dienst gestellter Salondampfer, der bis 1928 fuhr. Er bot 500 Personen Platz.

Siehe auch 
 Liste der Passagierschiffe auf dem Bodensee

Weblinks 
 Die Stadt Überlingen auf bodenseeschifffahrt.de

Passagierschiff (Deutschland)
Passagierschiff (Bodensee)
Dampfmaschinenschiff
Badische Staatseisenbahnen
Binnenschiff (Deutschland)